Testa di cavolo (Knucklehead) – film del 2010 diretto da Michael Watkins
Knucklehead – film del 2015 diretto da Ben Bowman